Nauth ist der Name von

 Cyril Nauth (* 1981) französischer Kommunalpolitiker
 Evan Nauth (* 2004), britischer Eishockeyspieler
 Paula Schick-Nauth (bl. 1913), deutsche Sängerin